Жепенник-Стшижевски () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Тарнувский повят, Малопольское воеводство. Население — 6836 человек (на 2008 год).

Демография 
Данные по переписи 2008 года:

Сельские округа 
 Колкувка
 Ольшины
 Жепенник-Бискупи
 Жепенник-Стшижевски
 Жепенник-Сухы
 Тужа

Соседние гмины 
 Гмина Беч
 Гмина Ценжковице
 Гмина Громник
 Гмина Мощеница
 Гмина Шежины
 Гмина Тухув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Малопольского воеводства